Moerbes (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie snuitmotten (Pyralidae)
Moerbei, een geslacht van tien tot zestien soorten bladverliezende bomen uit de moerbeifamilie (Moraceae)